Belgravia, een wijk in de Engelse hoofdstad Londen
Belgravia, een Engels literair tijdschrift (1866 - 1899)
Belgravia (televisieserie), Britse televisieserie uit 2020